A nagy ugrás (1994) Joel Coen rendezésével készült amerikai film
 A nagy ugrás (2021) Liz Heldens alkotásával készült amerikai sorozat

Hasonló
 Nagy ugrás Kína gazdasági és társadalmi mozgalma